Peak Games (англ. произношение: /ˌpiːk ɡeɪms/) — турецкий разработчик и издатель онлайн и мобильных игр. Штаб-квартира компании расположена в Стамбуле, Турция.

История 
 Основана в 2010 году Сидаром Шахином (Sidar Şahin)
 В ноябре 2017 года Zynga выкупила одно из подразделении компании Peak Games за $100 млн.
 1 июня 2020 года была приобретена компанией Zynga за $1.8 млрд.

Игры 
 Toon Blast — мобильная игра-головоломка
 Toy Blast — мобильная игра-головоломка

Примечания 

Издатели компьютерных игр
Производители компьютерных игр Турции